John Bradley – amerykański aktor telewizyjny (Nowe przygody Robin Hooda)
 John Bradley-West – brytyjski aktor telewizyjny i filmowy (Gra o tron)
 John Henry Bradley –  jeden z amerykańskich żołnierzy uwiecznionych na słynnej fotografii podczas tzw. drugiego zatknięcia amerykańskiej flagi nad Suribachi (najwyższym szczytem wyspy Iwo Jima), zobacz też Rene Gagnon, Ira Hayes, Marine Corps War Memorial